JSF is een drieletterige afkorting en kan verschillende betekenissen hebben :
 Joint Strike Fighter-programma, een programma van het Amerikaanse ministerie van defensie.
 F-35 Lightning II, het gevechtsvliegtuig dat voortkomt uit het Joint Strike Fighter-programma.
 Jabber Software Foundation (nu: XMPP Standards Foundation), een organisatie die aanvullingen aan het XMPP protocol beheert.
 Junior Songfestival, de Nederlandse preselectie voor het Junior Eurovisiesongfestival.
 Jeux Sans Frontières, de (officiële) Franse titel voor Spel zonder grenzen.